Fides et Amor is de naam van een Gentse loge die behoort tot de Reguliere Grootloge van België

Geschiedenis

Ze werd opgericht op 27 april 1991 vanuit de Gentse moederloge La Fidélité (loge nummer 13) en kreeg nummer 27. De zittingen vinden plaats in het Nederlands.De oprichting van de Kolommen, onder leiding van Grootmeester Louis De Bouvère, had plaats op 20 april 1991 in de gebouwen van de Gentse Moederloge.  
In de Loge Fides et Amor staat het symbolisch onderricht heel centraal. De rituelen worden dusdanig gebracht dat niet alleen de symboliek ervan duidelijk wordt, maar dat ook de receptiviteit van de inwijdeling er wordt door aangescherpt. Fides et Amor heeft jarenlang aan dat specifieke aspect gewerkt, het bijgeschaafd en verfijnd. De Werkplaats laat er geen enkele twijfel over bestaan dat zij 'regulier' is en dat wil blijven: zij respecteert de Landmerken der Vrijmetselarij en arbeidt  ter Ere van het Opperwezen.

Literatuur
 Collectief, 'Annalen 1979-1999' van de R.G.L.B, Brussel, 2000.
 Collectief, 'Info van de R.G.L.B.' Brussel, 1996, N° 7.
 Paul de Pessemier ’s Gravendries, 'Twintig jaar Broederlijke warmte. De Achtbare Loge Athanor N° 32 in het Oosten Gent', Gent, 2015.
 Piet Van Brabant, 'De VrijMetselaars', Antwerpen/Baarn, 1990.
 Andries Van den Abeele, 'De kinderen van Hiram', Brussel, 1991.

Externe link
fidesetamor.be

Zie ook
 Lijst van loges in Gent

Reguliere Grootloge van België
Loge in Gent